У току постојања Федеративне Народне Републике Југославије (ФНРЈ), односно Социјалистичке Федеративне Републике Југославије (СФРЈ), од 1945. до 1992. неколико места и градова у Југославији носило је име доживотног председника Јосипа Броза Тита. Прва именовања градова Титовим именом догодила су се одмах након завршетка Другог светског рата, крајем 1945. и током 1946, када су четири града понела његово име — Титова Кореница, Титово Ужице, Титоград и Титов Велес. Како се ово догодило у почетној фази стварања Титовог култа личности истовремено су готово све главне улице или тргови у већини места Југославије понеле његово име. Титово име, такође су носиле и фабрике, предузећа, основне и средње школе, касарне и др. До 1953. постојала је пракса да називи улица, тргова, школа, па и градова, носе имена и других још увек живих југословенских револуционара и политичара. Када се 1954. прекинуло са овом праксом, већина улица, тргова и градова променила је или вратила стари назив, док су улице и градови названи по Титу задржали своје називе. Након Титове смрти, 1980. дошло је до јачања култа његове личности, па су неформалном одлуком југословенског руководства још четири града понела Титово име како би град са његовим именом постојао у свакој републици и покрајини СФРЈ.

Историјат 
Прво место у Југославији који је понело Титово име била је Кореница. Ово среско место у Лици било је у току Народноослободилачког рата познато партизанско упориште и њени становници масовно су учествовали у Народноослободилачком покрету (НОП) и борили се у партизнаским јединицама. Од почетка 1942. до краја рата Кореница је била центар партизанске слободне територије, па је с тим у вези и дошло до овог преименовања. Одлуку о преименовања Коренице у Титову Кореницу донео је 5. октобра 1945. Вицко Крстуловић министар унутрашњих послова у Влади Федералне Хрватске, а у одлуци се наводи —  народ кореничког котара у више наврата јасно је изразио своју вољу да се мјесто Кореница прозове Титова Кореница. Ова одлука постала је правоснажна тек 5. децембра исте године када је објављена у зборнику закона и уредби у Народним новинама у Загребу. 

Након Коренице, у току следеће 1946. дошло је до преименовања још три града и то поводом обележавања пете годишњице почетка устанка. Тито је поводом Дана устанка народа Србије, 7. јула боравио у посети Ужицу, након чега је отишао на Златибор, а сутрадан 8. јула 1946. Градски народни одбор Ужица донео је одлуку о преименовању Ужица у Титово Ужице. Повод за ову одлуку била је чињеница да је Ужице у јесен 1941. било центар прве партизанске слободне територије познате као „Ужичка република”. 

Поводом Дана устанка народа Црне Горе Тито је 12. јула посетио Подгорицу, а 13. јула је на Цетињу присуствовао прослави петогодишњице почетка Тринаестојулског устанка. Како је Подгорица у току рата више пута претрпела разорна бомбардовања и била скоро потпуно уништена, одлучено је да се на њеном месту изгради нов и модеран социјалистички град па је 13. јула 1946. Влада Народне Републике Црне Горе донела одлуку о преименовању Подгорице у Титоград. Истом одлуком Титоград је уместо Цетиња постао главни град Народне Републике Црне Горе. Након Ужица и Подгорице, Титово име понео је и Велес, а његово преименовање у Титов Велес одиграло се поводом пете годишњице Дана устанка народа Македоније 11. октобра 1946. на основу одлуке Владе Народне Републике Македоније.

Мапа

Напомене

Референце

Спољашње везе

Види још 
Bila so Titova mesta, 1. del - RTV Slovenija (2017) 

Bila so Titova mesta, 2. del - RTV Slovenija (2017)

Јосип Броз Тито
Социјалистичка Федеративна Република Југославија